W Polsce 
 Korczew – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Korczew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola 
 Korczew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew
 Korczew – gmina w powiecie siedleckim
 Korczew – gromada w powiecie łosickim
 Korczew – gromada w powiecie sieradzkim